Сима́нов — русская фамилия.

Известные носители:
 Симанов, Андрей Александрович (1974—2011) — российский актёр театра, кино и озвучивания.
 Симанов, Андреян Феклистович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3239; 26 ноября 1816.
 Симанов, Дмитрий Владимирович (род. 1985) — российский самбист.
 Симанов, Иван Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 2394 (1028); 14 января 1812.
 Симанов, Илья Иванович (1850-?) — городской голова Екатеринбурга.
 Симанов, Максим Владимирович (род. 1980) — российский самбист.
 Симанов, Сергей Иванович (род. 1964) — русский поэт, бард, член Союза писателей России.

 Симанова, Ирина Ивановна (род. 1967) — российская актриса театра и кино, театральный режиссёр и педагог Каменск-Уральского театра «Драма Номер Три», псевдоним — Ирма Арендт

См. также 
 Симанович